Falconhurst ist der Name von

 Falconhurst (Tennessee), historisches Haus in McMinnville, Tennessee, U.S.
 Falconhurst Manor, Landsitz in Hurst, Kent	
 Falconhurst School; Schule in Milton Keynes, UK	
 Falconhurst (London); Merton, Greater London, SW19	
 Falconhurst Farmhouse; Aldington, Ashford, Kent, TN25
 Falconhurst (Romanreihe) von Kyle Onstott